Casanovesi – abitanti di Casanova (Francia)
Casanovesi – abitanti di Casanova Lerrone
Casanovesi – abitanti di Casanova Lonati